Generaladmiral je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Generaladmiral (Kaiserliche Marine)
 Generaladmiral (Kriegsmarine)

Glej tudi 

 Generaladmiral